Михаи́л Бе́лкин:
 Белкин, Михаил Васильевич (1908—1982) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Белкин, Михаил Ильич (1901—1980) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Белкин, Михаил Фёдорович (1824—1909) — герой Обороны Севастополя, контр-адмирал.